Dompnier ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Dompnier (* 1948), französischer Historiker
 Marie Dompnier (* 1980), französische Schauspielerin
 Nathalie Dompnier (* 1974), Präsidentin der Universität Lyon II